Die Davenport Virginia Pro Championship 2008 fanden vom 23. Februar bis 1. März 2008 in Richmond, Virginia in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2007/08 und gehörte zur Kategorie PSA Super Series Silver. Es war mit 77.500 US-Dollar dotiert.
 
Im Finale traf James Willstrop auf Grégory Gaultier, den er mit 11:6, 6:11, 11:9, 8:11 und 11:4 besiegte. Dies war Willstrops zehnter Titelgewinn auf der World Tour. Vorjahressieger Anthony Ricketts hatte zum Ende der letzten Saison seine Karriere beendet.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Patrick Chifunda einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2007/08
2008